Bazilisk može značiti:

 Bazilisk, mali gušter koji živi u Srednjoj Americi
 Bazilisk (mitologija), mitološki lik
 Bazilisk (bizantski car), Bizantski car, 475. – 476.